Het Nederlands kampioenschap dammen 1999 werd van 28 maart t/m 10 april 1999 (met een rustdag op 4 april) in Huissen gespeeld. 
Nederlands kampioen werd (voor de 7e keer) Rob Clerc met 16 punten uit 13 partijen. 
Hij behaalde de titel onder meer door als enige in de slotronde (van Auke Scholma) te winnen en daarmee zijn naaste rivalen Mark Kemperman en Arjan van Leeuwen achter zich te laten.

Resultaten

Externe links
 Eindstand op Toernooibase
 Presentatie van het toernooi
 Verslag van het toernooi en de barrage

Dammen in 1999
Dammen, NK
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen
Dammen